Саид-Ахмед (варианты написания первой части имени — Сеид, Сайид, варианты написания второй — Ахмет, Ахмат, Ахмад, может писаться без дефиса) — имя многих правителей и представителей знати.

 Сайид-Ахмад I — первый хан Большой орды, сын Тохтамыша
 Сайид-Ахмад II — один из последних ханов Большой орды, сын хана Ахмата
 Саид-Ахмед-бий — бий Ногайской Орды, сын бия Мусы
 Саид-Ахмед — ногайский мирза, сын Мухаммеда, внук бия Ногайской орды Исмаила
 Саид-Ахмед — ногайский мирза, сын бия Ногайской орды Ураз-Мухаммеда

Имена арабского происхождения